Möllesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Möllesjön, Skåne, sjö i Hässleholms kommun,  (14,1 ha)
Möllesjön, Blekinge, sjö i Olofströms kommun,  (22,9 ha)
Möllesjön (Slättåkra socken, Halland, 630141-132165), sjö i Halmstads kommun, 
Möllesjön (Slättåkra socken, Halland, 631154-132545), sjö i Halmstads kommun,  (21 ha)
Möllesjö, sjö i Ljungby kommun,  (1,6 ha)

Se även
Mölnesjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn